Slater signifie couvreur en anglais et peut désigner :

Patronyme 

 Alistair Slater (né en 1993), coureur cycliste britannique ;
 Ashley Slater (né en 1961), musicien américain ;
 Austin Slater (né en 1992), joueur de baseball américain ;
 Barney Slater (1923-1978), scénariste américain ;
 Bill Slater (1927–2018), footballeur anglais ;
 Billy Slater (né en 1983), joueur australien de rugby à XIII ;
 Christian Slater (né en 1969), acteur et producteur américain ;
 Colby Slater (1896-1968), joueur américain de rugby à XV, double champion olympique ;
 Craig Slater (né en 1994), footballeur écossais ;
 Cyril Slater (né en 1897), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Daphne Slater (1928-2012), actrice anglaise ;
 David Slater (19,-), photographe et photojournaliste britannique ;
 Helen Slater (née en 1963), actrice américaine ;
 Herman Slater (1935-1992), wicca et éditeur américain ;
 Jackie Slater (né en 1954), joueur américain de football américain ;
 Jim Slater (né en 1982), joueur américain de hockey sur glace ;
 James Alex Slater (1920-2008), entomologiste américain ;
 James Alex Slater II, dit Alex Slater (19?-) - entomologiste américain, fils du précédent ;
 John Slater (1916-1975), acteur britannique ;
 John Clark Slater (1900-1976), physicien et chimiste américain à qui l'on doit l'orbitale de type Slater, le déterminant de Slater, et la règle de Slater ;
 Kelly Slater (né en 1972), surfeur américain ;
 Lorna Slater, personnalité politique écossaise ;
 Lucy Joan Slater (1922–2008), mathématicienne britannique ;
 Luke Slater (né en 1968), producteur anglais de musique techno ;
 Montagu Slater (1902-1956), poète, romancier, scénariste et librettiste britannique ;
 Rashawn Slater (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Reggie Slater (né en 1970), basketteur américain ;
 Robbie Slater (né en 1964), footballeur australien ;
 Rodney Slater (né en 1955), homme politique américain.
 Tevin Slater (né en 1994), footballeur vincentais.

Personnage de fiction 
 Kendall Hart Slater, personnage du feuilleton télévisé américain La Force du destin (All My Children).
 Jack Slater, personnage du film Last Action Hero ;
 Wilhelmina Slater personnage de la série télévisée américaine Ugly Betty interprété par Vanessa Williams.

Toponyme 
 Slater, ville de l'Iowa ;
 Slater, ville du Missouri ;
 Slater, ville du Wyoming.

Autres 
 Les lois de Slater-Condon en chimie numérique.